Тетрасвинецпентанеодим — бинарное неорганическое соединение
неодима и свинца
с формулой NdPb,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Тетрасвинецпентанеодим образует кристаллы
ромбической сингонии,
пространственная группа P nma,
параметры ячейки a = 0,8331 нм, b = 1,594 нм, c = 0,8467 нм, Z = 4,
структура типа пентасамарийтетрагермания SmGe
.

Примечания